Rotboldo I di Provenza (detto "il Vecchio", ... – 950 circa) – conte in Provenza (forse conte d'Avignone)
 Rotboldo II di Provenza (... – 1008) – Conte di Provenza dal 968 e marchese di Provenza dal 993 alla morte
 Rotboldo III di Provenza (... – 1015) – marchese di Provenza dal 1008 alla morte